Anders Bodin kan avse:

 Anders Bodin, affärsman, född 1947, ägare av Anders Bodin Fastigheter
 Anders Bodin, arkitekt, född 1951, verksam vid Statens fastighetsverk som kulturarvsspecialist